saninty – ang. poczytalność
 Sanity – stajnia we wrestlingu
 Sanity – utwór muzyczny Killing Joke